BiH:
 Džindići (Goražde, BiH), naselje u općini Goražde
 Džindići (Sokolac, BiH), naselje u općini Sokolac
 Džindići (Visoko, BiH), naselje u općini Visoko